Die Abkürzung CEPE steht für:
 Centre for Energy Policy and Economics, ein Institut der ETH Zürich
 Als (französische) Abkürzung für Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
 Den Dachverband der 17 europäischen Lack-, Druckfarben- und Künstlerfarbenfachverbände CEPE

CEPE